Le nom Arispe peut désigner :

Toponyme 

Arispe,  une ville située dans le Comté d'Union, en Iowa.
Arispe, une ville fantôme située dans le Comté de Hudspeth au Texas.
Arispe, une ville située dans l'État de Sonora, au Mexique.

Patronyme 

 Nicolás Arispe (1978-), un illustrateur, écrivain et professeur argentin.
 Pedro Arispe (1900–1960), un joueur de football Uruguayen.

Biologie 

 Arispe, un genre de papillon de la sous-famille Pyralinae